Оксана Калашникова і Демі Схюрс були чинними чемпіонками, але цього разу Схюрс вирішила взяти участь у турнірі в Гштаді. Калашникова грала в парі з Ярославою Шведовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ленка Кунчікова і Кароліна Стухла.

Джессіка Мур і Варатчая Вонгтінчай виграли титул, у фіналі перемігши пару Александра Каданцу і Катажина Пітер з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Тур WTA 2016
2016